Kielland är ett norskt efternamn som kan syfta på följande:

Personer med efternamnet Kielland
Personer utan angiven nationalitet är från Norge.
 Alexander Kielland (1849–1906), författare och ämbetsman
 Axel Kielland (1907–1963), journalist
 Else Christie Kielland (1903–1993), konstnär
 Eugenia Kielland (1878–1969), författare och kritiker
 Gabriel Kielland, flera personer
 Gabriel Kielland (militär) (1864–1938), sjöofficer
 Gabriel Kielland (konstnär) (1871–1960), konstnär
 Gabriel Kirsebom Kielland (1796–1854), präst och missionspionjär
 Gabriel Schanche Kielland (1760–1821), affärsman och konsul
 Gustava Kielland (1800–1889), författare
 Jens Zetlitz Kielland, flera personer
 Jens Zetlitz Kielland (författare) (1873–1926), författare
 Jens Zetlitz Kielland (konstnär) (1816–1881), konsul och konstnär
 Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866–1926), arkitekt
 Johan Kielland Bergwitz (1874–1948), publicist
 Kitty Kielland (1843–1914), konstnär
 Manna Kielland (1882–1979), målare
 Nicolai Kielland-Torkildsen (1848–1917), bankman
 Olav Kielland (1901–1985), tonsättare och dirigent

Se även 
 Alexander L. Kielland (oljeborrplattform) – en tidigare norsk oljeplattform stationerad i Ekofiskfältet i Nordsjön
 Alexander Kiellands plass, Oslo – ett torg i Grünerløkka i Oslo

Norska efternamn